Die Coleman Vision Tennis Championships 2011 waren ein Tennisturnier für Damen in Albuquerque. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2011 und fand vom 19. bis 25. September 2011 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2011
Tennisturnier in Albuquerque